Les Élections régionales de 2015 en Haute-Autriche (Landtagswahl in Oberösterreich 2015) se sont tenues en Autriche dans le land de Haute-Autriche, le . 

2015
Haute-Autriche
Politique en septembre 2015